Chota Nagpur, antiga divisió britànica a Bengala.
 Altiplà de Chota Nagpur, altiplà a Jharkhand, Índia.
 Estats de Chota Nagpur, estats tributaris protegits pels britànics a l'oest de Chota Nagpur.
 Chhota, nom alternatiu del riu Petit Ranjit.